Алексей Мартынец:
* Мартынец, Алексей Викторович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Мартынец, Алексей Михайлович (род. 1973) — российский игрок в хоккей с мячом .